Blind Willie Johnson, cantant i guitarrista negre americà
 BWJ també és el codi UCI del Bodysol-Win For Life-Jong Vlaanderen, equip ciclista de Bèlgica